Cerro Catedral (Argentinië), berg en skigebied in Patagonië in Argentinië
 Cerro Catedral (Uruguay), heuvel in Uruguay en het hoogste punt van dit land